SEHA Gazprom League 2018./19. je osmo izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Sudjeluje deset klubova iz sedam država: Bjelorusije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunjske.

Klub RK Vardar Skoplje obranio je naslov prvaka SEHA lige.

Sudionici

Rezultatska križaljka 

      

Posljednje ažuriranje: kraj natjecanja - 31. ožujka 2019.

Ljestvica 
Prva četiri kluba s najviše bodova prolaze na završni turnir četiri najbolje ekipe sezone.

Posljednje ažuriranje: kraj natjecanja - 31. ožujka 2019.

Završni turnir 
Final four turnir igrat će četiri najbolje plasirane momčadi u prvom dijelu natjecanja,

Polufinala

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Vanjske poveznice 

 Službena stranica SEHA lige

Izvori 

2018-19